Up for the Cup, film de Jack Raymond (1931)
 Up for the Cup, film de Jack Raymond (1950), remake de son film de 1950
 Up for the Cup, film de Peter Graham Scott (1971)